De World Series of Darts Finals 2020 was de zesde editie van de World Series of Darts Finals, georganiseerd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi werd gehouden van 18 tot en met 20 september in de Salzburgarena te Salzburg. Titelverdediger Michael van Gerwen werd bij de laatste  zestien uitgeschakeld door Glen Durrant.

Het toernooi werd gewonnen door Gerwyn Price die in de finale Rob Cross versloeg met 11-9.

Prijzengeld

Gekwalificeerde spelers
Vanwege het coronavirus waren er geen World Series of Darts-wedstrijden gespeeld sinds de finale van 2019. Om deze bijzondere reden heeft de PDC acht topspelers geïnviteerd die geplaatst waren. Verder werden nog twaalf spelers uitgenodigd die niet geplaatst werden. Vier spelers kwalificeerden zich via een toernooidag op vrijdag 11 september in Halle 39 te Hildesheim in Duitsland, voorafgaand aan de PDC Autumn Series.

Wedstrijdschema

Dartswedstrijd in Oostenrijk
Darts in 2020
Sportevenement in Salzburg